Mohammad Asif ist der Name folgender Personen:
* Mohammad Asif (Hockeyspieler) (1919–1998), pakistanischer Hockeyspieler
 Mohammad Asif (Cricketspieler) (* 1982), pakistanischer Cricketspieler

Siehe auch:
 Muhammad Asif (* 1982), pakistanischer Snookerspieler